L'expression Massacre d'Odessa peut désigner :
 le pogrom et le massacre commis en 1905 par les cosaques lors de la répression tsariste ;
 le massacre commis en 1918 par les bolcheviks lors de la terreur rouge ;
 le massacre commis en 1941 par l'armée d'occupation roumaine contre les juifs et les partisans soviétiques.
 l'incendie criminel à Odessa en 2014 lors de l'Euromaïdan coûtant la vie à 42 militants pro-russes est parfois qualifié de « massacre d'Odessa ».

Notes et références 

Homonymie